Гюльбаджи Алиакпер кызы Иманова (13 февраля 1956 года, Баку) — азербайджанский дирижёр и хормейстер, художественный руководитель Азербайджанской Государственной хоровой капеллы, Народная артистка Азербайджана (2005).

Биография 
Закончила Азербайджанскую Государственную Консерваторию по специальности «хоровое дирижирование».

С 1980 года преподаёт дирижирование и спецпредметы (хороведение, методику преподавания хоровых дисциплин, хоровую литературу, чтение партитур, хор) сначала в БМУ им. А. Зейналлы, а затем с 1993 г. в Бакинской Музыкальной Академии.

С 1989 года является главным хормейстером Оперной студии им. Ш. Мамедовой при Бакинской Музыкальной Академии.

В 1996 году назначена художественным руководителем и главным дирижёром Азербайджанской Государственной хоровой капеллы.

В 2000 г. удостоена почётного звания Заслуженного деятеля искусств, в 2005 году — Народной артистки Азербайджана.

С 1999 г. доцент кафедры хорового дирижирования. В настоящее время занимает должность профессора кафедры. Имеет почётные грамоты Министерства Культуры Грузии и президента Грузии Э. Шеварднадзе за участие в международном хоровом фестивале в 1996 г., а также почётные правительственные призы Турции за участие в международных фестивалях 1999, 2000 гг.

За время преподавательской деятельности воспитала целый ряд дирижёров-хормейстеров, среди них 5 магистров, 10 бакалавров, ассистент-аспирант.

Хоровые дирижёры Азербайджана
Заслуженные деятели искусств Азербайджана
Народные артисты Азербайджана